Рио-Буэно:

 Рио-Буэно (река) — река в Чили.
 Рио-Буэно (коммуна) — город и коммуна в Чили.